Pithosira är ett släkte av svampar. Pithosira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pithosira